Název Radvanov má více sídel:
 Radvanov (Vyšší Brod) – zaniklá obec v okrese Český Krumlov
 Radvanov (Josefov), část obce Josefov v okrese Sokolov
 Radvanov (Mladá Vožice), část obce Mladá Vožice v okrese Tábor
podobný název má
 Radvánov, část obce Kovářov v okrese Písek